

Carriera
Con la  ha disputato i Campionati mondiali del 2019 e due edizioni dei Campionati europei (2013, 2017).

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Anadolu Efes: 2018-19, 2020-21

Anadolu Efes: 2014-15, 2018, 2022

Anadolu Efes: 2015, 2018, 2019, 2022

Competizioni internazionali

Anadolu Efes: 2020-21, 2021-22

Individuale
MVP Coppa del Presidente:1
Anadolu Efes: 2018

Altri progetti

Collegamenti esterni